Кастилия — исторический регион Испании.
 Кастилия (королевство) — одно из средневековых королевств Пиренейского полуострова.

См. также 
 Кастилия и Леон (значения)